Kalliapseudidae är en familj av kräftdjur. Kalliapseudidae ingår i överfamiljen Apseudoidea, ordningen tanaider, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Kalliapseudidae 21 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Kalliapseudidae